Ръдърфорд може да се отнася за:
 Хора
 Маргарет Ръдърфорд (1892-1972), британска актриса
 Марк Ръдърфорд (1831-1913), британски писател
 Ърнест Ръдърфорд (1871-1937), британски физик
 Ръдърфорд (Ню Джърси), град в САЩ
 Окръзи в САЩ
 Ръдърфорд (окръг, Северна Каролина)
 Ръдърфорд (окръг, Тенеси)